Капа — засіб з гнучкої пластмаси, який одягають на зуби, щоб захистити їх від спортивних травм.
  — одна з плоских алгебраїчних кривих 4-го порядку.
 Капа — гавайська тканина.
 Капа — традиційний чорногорський головний убір.

Топонім

— село в департаменті Фара провінції Бале.

— невключена територія в штаті Південна Дакота.
  — баріо (громада) в муніципалітеті Мока, Пуерто-Рико.

Капа — острів у складі архіпелагу Вавау.

Прізвище 

 Андер Капа ( 1992) — аргентинський футболіст, захисник футбольної команди «Атлетік Більбао».
 Корнелл Капа (1918—2008) — американський фотограф.
 Роберт Капа (1913—1954) — фоторепортер.

Див. також 
 Капаа — переписна місцевість у США, в окрузі Кауаї штату Гаваї.
 Капо — скорочення від капореджиме.
 Каппа